Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Чанда Рубін виграла титул, перемігши у фіналі Анастасію Мискіну з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Єлена Докич (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)
  Даніела Гантухова (півфінал)
  Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)

 Меган Шонессі ''(чвертьфінал) 
 Ірода Туляганова ''(2-ге коло) 
 Патті Шнідер ''(1-ше коло) 
 Тамарін Танасугарн ''(1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Britannic Asset Management International Championships 2002 Draw 

2002
Britannic Asset Management International Championships